A 26. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (1995) Ausztráliában, Canberrában rendezték meg 1995. július 5. és 12. között. Ötvenegy ország (újoncok: Moldova, Fehéroroszország, Svájc és Új-Zéland) 297 versenyzője vett részt.
A magyar csapat egy I. díjat (aranyérmet), egy II. díjat (ezüstérmet) és három III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 9. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 5×100=500 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Külső hivatkozások
Az IPhO hivatalos honlapja 

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Fizikai Diakolimpia